La donna di Gilles (La Femme de Gilles) – romanzo di Madeleine Bourdouxhe del 1937
La donna di Gilles (La Femme de Gilles) – film del 2004 diretto da Frédéric Fonteyne